Baptiste Jouty (ur. 28 października 1991) – francuski biathlonista, reprezentant kraju w zawodach Pucharu Świata oraz Pucharu IBU.

Jouty na arenie międzynarodowej zadebiutował w 2010 r. występując na mistrzostwach świata juniorów. Na mistrzostwach rangi juniorskiej nie odnosił większych sukcesów. Od sezonu 2011/2012 regularnie startuje w Pucharze IBU. W grudniu 2014 w Obertilliach dwukrotnie triumfował w powyższych zawodach.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Francuscy biathloniści
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017